Wai-iti (Māori für „kleiner Fluss“) steht für:
 Wai-iti River, Fluss in der Region Tasman im Norden der Südinsel Neuseelands
 Wai-iti (Neuseeland), Ortschaft in der Region Tasman auf der Südinsel Neuseelands